Севилья-ла-Нуэва ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комарка-Сур. Занимает площадь 25,1 км². Население — 8578 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 38 км.

История 
Город основан в 1545 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Мадрида